Варчук — українське прізвище. Відомі носії:
 Варчук Микола Ізотович (1912—1943) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Варчук Сергій Іванович (нар. 1956) — радянський і російський актор театру і кіно, телеведучий.

Див. також 
 Вакарчук
Прізвища на -ук